Фарран — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Фарран, Рой (1921—2006) — канадско-британский военный, майор; общественный и политический деятель.
 Накаджима-Фарран, Исси (род. 1984) — канадский футболист, нападающий клуба «Тренгану» и сборной Канады.

Прочее 
 Фарран — деревня в Ирландии, в графстве Корк (провинция Манстер).

Примечания